Мост Ячи:

 Мост Ячи — автомобильный мост вантовой конструкции через реку Ячи (провинция Гуйчжоу)
 Мост Ячи — железнодорожный мост арочной конструкции через реку Ячи (провинция Гуйчжоу)